

Astronomia
 2680 Mateo – asteroide della fascia principale
 2893 Mateo, poi 2893 Peiroos – asteroide troiano di Giove del campo troiano

Onomastica
 Mateo – variante del nome proprio di persona Matteo

Persone
 Abraham Mateo – cantautore e attore spagnolo
 Chus Mateo – allenatore di pallacanestro spagnolo
 Clara Matéo – calciatrice francese
 Diego Mateo – ex calciatore argentino
 Héctor Olivencia Mateo – ex cestista portoricano
 Joseíto Mateo – cantante e compositore dominicano
 Julio César Gómez Mateo – ex cestista uruguaiano
 Luis Antonio Martínez Mateo – calciatore dominicano
 Nicolás Mateo – attore e musicista argentino
 Rabiya Mateo – modella filippina
 Ramón Mateo – scacchista dominicano

Pagine correlate
San Mateo